Торрехон-эль-Рубио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монфрагуэ. Занимает площадь 221,88 км². Население — 616 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса